Cala sa Nau steht für:
 
 Cala sa Nau (Felanitx), Bucht in der Gemeinde Felanitx auf Mallorca, Spanien
 Cala sa Nau, Bucht in der Gemeinde Sant Llorenç des Cardassar auf Mallorca, Spanien, siehe Cala Nau